Estação Buenavista (Metrô) — estação doMetrô da Cidade do México, situada no México
 Estação Buenavista (Trem Suburbano) — estação do Trem Suburbano do Vale do México, México

Buenavista